Качулата има више значења:

 Качулата (Муреш), насеље у округу Муреш у Румунији
 Качулата (Валча), насеље у округу Валча у Румунији